Меч Годрика Гриффиндора — меч из серии книг о Гарри Поттер, созданный из серебра, рукоять меча была инкрустирована рубинами.

Роль в книгах

Гарри Поттер и Тайная комната 
Гарри вытащил из Распределяющей шляпы меч, на котором была выгравирована надпись «Годрик Гриффиндор». Впоследствии директор школы Альбус Дамблдор объяснил Гарри Поттеру, что меч мог вытащить только настоящий гриффиндорец.

Гарри Поттер и Дары Смерти 
В своём завещании Дамблдор оставил меч Гарри, однако министр Руфус Скримджер отказался передавать меч Гарри, так как меч не был собственностью Дамблдора.

Примечания 

Волшебные предметы в книгах про Гарри Поттера